Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2010 проводился в городе Челябинск (Россия) c 18 по 24 апреля 2010 года. Турнир проводился в 3-й раз.

В турнире приняло участие 18 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Новой Зеландии. Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая в матче за 3-е место сборную Испании.

Одновременно с этим чемпионатом в Челябинске проходил и чемпионат мира среди ветеранов. Многие из команд-участников обоих чемпионатов приехали в Челябинск с опозданием или вообще снялись с участия в турнире из-за трудностей в авиаперелётах, вызванных извержением вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии.

Не участвовавшие или опоздавшие команды

Не участвовавшие 
Следующие команды предварительно подали заявки на участие в чемпионате, но снялись с участия до начала чемпионата.

Снявшиеся с участия или опоздавшие из-за извержения вулкана 
Следующие команды официально снялись с участия в чемпионате уже после его начала из-за невозможности прибыть вследствие трудностей с авиасообщением в результате извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии.
 
 
 
 
 

Следующие команды не снялись с участия в чемпионате, но прибыли с опозданием (также из-за трудностей авиперелётов, вызванных извержением вулкана). Игры с участием этих команд, на которые они опоздали, были проведены после их прибытия в Челябинск.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A — «синяя», B — «красная», C — «зелёная») по 8 команд (в группе A — 7 команд) (по факту, из-за отказа команд от участия, в группе A приняло участие в чемпионате 5 команд, в группе B — 6 команд, в группе C — 7 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е и 2-е места выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Из трёх занявших 3-е места лучшая попадает в четвертьфиналы плей-офф напрямую, две оставшиеся играют между собой квалификационный матч за попадание в четвертьфинал. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A (синяя) 

  Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк, победитель которого проходит в квалификационный матч, победитель которого проходит в плей-офф.

Тай-брейк

Группа B (красная) 

  Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в квалификационный матч, победитель которого проходит в плей-офф.

Тай-брейк 
  9 : 8

Группа C (зелёная) 

  Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.

Плей-офф

Квалификационный матч 
(победитель проходит в медальный раунд)
  7 : 12

Медальный раунд

Итоговая классификация

Примечания 

2010
Международные соревнования по кёрлингу в России
Спорт в России в 2010 году
2010 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Челябинске
Апрель 2010 года
Чемпионаты мира в России